Maunz ist der Familienname folgender Personen:
 August Maunz (1862–1914), bayerischer Generalmajor, Kommandeur der 12. Infanterie-Brigade
 Joachim Maunz (* 1962), deutscher Fechter
 Theodor Maunz (1901–1993), nationalsozialistischer Jurist, später bayerischer Kultusminister

Siehe auch:
 Milli+Maunz
 Mauz
 Mautz